Baumanns ist der Name folgender Personen:

 Dieter Baumanns (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Peter Baumanns (* 1935), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Klaus-Willi Baumanns (* 1948), deutscher Fußballspieler